Gintaras ist ein litauischer männlicher Vorname und bedeutet 'Bernstein', abgeleitet von gin- (ginti) + tar- (tarti).

Kurzformen 
Die Kurzform ist 'Gintas' wie auch die des Vornamens 'Gintautas' ["Beschützer des Volkes"]. Der Vorname Gintas existiert aber auch in eigenständiger Form ["der Geschützte"].

Varianten 
 lettisch: Gintars, Dzintars
 weibliche Formen: Gintarė, Gintė

Bekannte Namensträger 
 Gintaras Adomaitis (* 1959), Schauspieler
 Gintaras Aleknonis (* 1961), Theatrologe, Journalist
 Gintaras Ažubalis (* 1966), Offizier
 Gintaras Bagdonas, Nachrichtendienstperson
 Gintaras Balčiūnas (* 1964), Wirtschaftsjurist, Rechtsanwalt, Justizminister
 Gintaras Baltrūnas (* 1957), Chemiker, Professor
 Gintaras Beresnevičius (1961–2006), Ethnologe
 Gintaras Chomentauskas (* 1957), Psychologe, Psychotherapeut
 Gintaras Čekanauskas (* 1962), Richter
 Gintaras Didžiokas (* 1966), Politiker, Minister
 Gintaras Dikčius (* 1943), Physiker
 Gintaras Einikis (* 1969), Basketballspieler
 Gintaras Jonas Furmanavičius (* 1961), Politiker von Kaunas
 Gintaras Gesevičius (* 1952), Grafiker
 Gintaras Goda (* 1965), Rechtswissenschaftler, Penalprozessualist, Richter des Obersten Gerichts Litauens
 Gintaras Grajauskas (* 1966), Dichter
 Gintaras Linas Grušas (* 1961), katholischer Priester
 Palemonas Gintaras Janonis (* 1962), Maler
 Gintaras Januševičius (* 1985), Pianist
 Gintaras Jasinskas (* 1968), Biathlet
 Gintaras Karosas (* 1968), Künstler, Europapark Gründer
 Gintaras Klimavičius (* 1958), Politiker, Vizeminister für Soziales
 Gintaras Krapikas (* 1961), Basketballspieler
 Gintaras Kraujelis (* 1956), Künstler Monumentalist
 Gintaras Kryževičius (* 1962), Richter, Vorsitzende des Obersten Gerichts Litauens
 Gintaras Lazdynas (* 1959), Litteraturologe
 Gintaras Leonavičius (* 1957), Basketballtrainer, Head Coach von Techasas Panevėžys
 Gintaras Makarevičius (* 1965), Szenograph, Kinoregisseur
 Gintaras Marcinkevičius, Unternehmer, Mitbegründer des Konzerns Vilniaus prekyba
 Gintaras Matkevičius, Jurist, Gerichtsvollzieher
 Gintaras Petrikas, Unternehmer, EBSW Gründer und Präsident
 Gintaras Pukas (* 1950), Rechtsanwalt, Politiker
 Gintaras Ramonas (1962–1997), Politiker, Mitglied des Seimas
 Gintaras Sodeika (* 1961), Komponist
 Gintaras Songaila (*  1962), Politiker, Seimas-Mitglied
 Gintaras Staučė (* 1969), Fußballtorwart
 Gintaras Steponavičius (* 1967), Jurist, Politiker, Bildungsminister
 Gintaras Šileikis (1960), Politiker
 Gintaras Tamošiūnas (* 1963), Jurist und Politiker, Mitglied des Seimas
 Gintaras Švedas (* 1964), Rechtswissenschaftler, Strafrechtler, Professor
 Gintaras Vaičekauskas (* 1962), Politiker, Mitglied des Seimas
 Gintaras Valiukonis (* 1955), Rechtsanwalt,  Politiker, Vizeminister
 Gintaras Varnas (* 1961), Regisseur
 Gintaras Vilda, Wirtschaftspolitiker, Vizeminister
 Gintaras Steponas Vyšniauskas (* 1961), Innenpolitiker, Vizeminister

Quelle 

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname